Cirne Lima é um nome de família que pode designar:

Carlos Roberto Velho Cirne Lima (1931) - filósofo dialético contemporâneo brasileiro.
Elias Cirne Lima (1882 — 1966) - professor e dentista brasileiro.
Luís Fernando Cirne Lima (1933) - político brasileiro, ex-ministro da Agricultura no governo Médici.
Rui Cirne Lima (1908 — 1984) - advogado, professor e jurista brasileiro.

Desambiguação